El término cuarto o cuarta puede referirse, en esta enciclopedia:

Partes de la vivienda
 a un cuarto, parte de una vivienda;
 a un cuarto de estar, una habitación;
 a un cuarto de baño, habitación utilizada para el aseo personal, el baño y la evacuación;
 a un cuarto, un dormitorio o recámara;

Números
 a un cuarto (¼), el número fraccionario correspondiente a la cuarta parte de la unidad;
 al número ordinal 4.º o 4.ª;
 al cardinal cuatro (4);
 al año 4;

Historia
 al siglo IV y al siglo IV a. C.;

Música
 a una cuarta, intervalo de la escala musical;
 a un cuarto de tono o cuartitono, un intervalo musical igual a la mitad de un «semitono», que es la mitad de un tono «entero»;

Numismática
 a un cuarto, antigua moneda española;

Unidades de medida
 a un cuarto, unidad de masa inglesa;
 a un cuarto, unidad de volumen equivalente a media fanega;
 a un palmo o cuarta, una unidad de longitud antropométrica;

Ciencia
 al cuarto creciente y al cuarto menguante, dos de las cuatro fases de la Luna;
 a un cuarto (de hora), el momento en que el reloj marca los cuatro períodos de 15 minutos que hay en cada hora;
a una cuarta, cualquiera de los treinta y dos rumbos o vientos en que está dividida la rosa náutica;

Enlaces externos